Cacapava kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Caçapava (ort), São Paulo, 
 Caçapava (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar